Скотт Дин Уэдмен (; родился 29 июля 1952, Харпер, штат Канзас, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Колорадском университете в Боулдере, в 1974 году был выбран на драфте НБА под 6-м номером командой «Канзас-Сити—Омаха Кингз». Позже выступал за команды «Канзас-Сити Кингз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Всего в НБА провёл 13 сезонов. Два раза — в сезонах 1983/1984 и 1985/1986 годов — Уэдмен становился чемпионом НБА в составе Бостона. Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1976, 1980). Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1975). Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1980). Всего за карьеру в НБА сыграл 906 игр, в которых набрал 11 916 очков (в среднем 13,2 за игру), сделал 4355 подборов, 1771 передача, 846 перехватов и 301 блок-шот.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Бостон Селтикс»